Het ATP-toernooi van Hamburg 2011 (met de officiële naam The bet-at-home Open 2011) werd gespeeld van 18 tot en met 24 juli 2011. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Hamburg
Hamburg